Scheuerlein ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Scheuerlein (1919–1981), deutscher Maschinenschlosser, Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Friedrich Wilhelm Scheuerlein (1810–1895), königlich preußischer Generalmajor und zuletzt Dezernent für Armierung im Marineministerium

Siehe auch:

 Georg Scheurlin (1802–1872), deutscher Schriftsteller